Рома́н Бю́рки (; , Мюнзинген, Швейцария) — швейцарский футболист, вратарь. Выступал за сборную Швейцарии. 1 января 2023 года станет игроком клуба «Сент-Луис Сити».

Клубная карьера 
Заниматься футболом Бюрки начал в родном городе Мюнзинген, а в 14 лет его пригласили в молодёжную академию «Янг Бойза». Там он провёл 4 года, из которых два Бюрки играл за молодёжную команду «Янг Бойз» U-21. В 2009 году Бюрки начал путешествовать по арендам. В сезоне 2009/10 он провёл полгода в «Туне». Сезон 2010/11 Роман начал в составе «Шаффхаузена», где он сыграл 9 матчей, после чего вернулся в состав «Янг Бойз» и даже успел сыграть два матча в национальном первенстве, а затем вновь перешёл в аренду.

С начала 2011 года Бюрки стал выступать за «Грассхоппер» на правах аренды. За 2,5 года, проведённых в составе «кузнечиков», Бюрки сыграл 75 матчей и стал первым номером команды, выиграв конкуренцию у опытного Давиде Тайни, в результате чего руководство «Грассхоппера» за 1,8 млн евро выкупило контракт молодого голкипера. Главный успех в клубной карьере Бюрки пришёлся на 2013 год, когда «Грассхоппер» впервые за 10 лет стал обладателем Кубка Швейцарии, победив в финале в серии послематчевых пенальти «Базель».

24 мая 2014 года Бюрки перешёл в немецкий «Фрайбург» с целью заменить Оливера Бауманна. Бюрки провёл в составе своего нового клуба все 34 матча чемпионата, но даже отличная игра вратаря не смогла помочь «Фрайбургу» избежать вылета во вторую Бундеслигу.

14 июня 2015 года Бюрки перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт до 2019 года. В первом же сезоне Роман стал основным вратарём дортмундцев. В первых четырёх матчах в различных турнирах Бюрки удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Первый мяч швейцарский вратарь пропустил только на 78-й минуте матча третьего тура против берлинской «Герты». 19 июня 2020 года Бюрки продлил контракт с «Боруссией Дортмунд» на два года, до 30 июня 2023 года.

16 марта 2022 года было объявлено о переходе Бюрки в будущий клуб MLS «Сент-Луис Сити» в июле 2022 года. Игрок подписал с американским клубом трёхлетний контракт до конца 2025 года.

Карьера в сборной 
28 августа 2008 года Роман Бюрки дебютировал в составе юношеской сборной Швейцарии (до 19 лет). В товарищеском матче против сборной Молдавии Роман провёл все 90 минут, а матч закончился со счётом 9:0 в пользу швейцарцев. 10 августа 2011 года Бюрки дебютировал уже в молодёжной сборной Швейцарии, выйдя в основе в товарищеском матче против сборной Италии. Бюрки провёл весь матч, который завершился со счётом 1:1. В отборочном турнире к молодёжному чемпионату Европы 2013 года Бюрки провёл все матчи, но в стыковых матчах швейцарцы по сумме двух поединков уступили немецкой сборной (2:4). В ноябре 2014 года Роман дебютировал в национальной сборной Швейцарии, сыграв в товарищеском матче против сборной Польши, который завершился со счётом 2:2. В мае 2015 года Бюрки провёл свой второй матч в футболке национальной сборной, выйдя в основном составе в поединке против сборной США.

В январе 2019 года Бюрки принял решение приостановить карьеру в сборной, чтобы сосредоточиться на «Боруссии»: «После шести лет и трех турниров со сборной Швейцарии решение сосредоточиться на выступлениях за мой клуб, дортмундскую „Боруссии“, созрело в последние несколько недель. Надеюсь, что молодые швейцарские голкиперы воспользуются шансом, чтобы проявить себя».

Достижения 
 Обладатель Кубка Швейцарии (1): 2012/13
 Обладатель Кубка Германии (2): 2016/17, 2020/21

Статистика

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итог: 9 матчей / 8 пропущенных голов; 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Сент-Луис Сити»